Der Deutsche Wandertag ist ein jährlich stattfindendes Treffen von Wanderfreunden aus ganz Deutschland. Er wird vom Deutschen Wanderverband organisiert. Zum ersten Mal fand der Deutsche Wandertag im Jahr 1883 statt. Er wird jedes Jahr in einer anderen Wanderregion durchgeführt. Die Entscheidung über den Austragungsort trifft die Delegiertenversammlung des Deutschen Wanderverbands.

Zu den Deutschen Wandertagen kommen regelmäßig etwa 20.000 bis 30.000 Wanderfreunde in die Austragungsregion. Über sechs Tage, jeweils von Mittwoch bis zum darauffolgenden Montag, findet eine Vielzahl von Wanderungen und kulturellen Veranstaltungen statt. Höhepunkt ist ein Festumzug.

Weblinks 

 https://www.wanderverband.de/ Offizielle Seite des Deutschen Wanderverbandes
 https://www.wanderindex.de/wanderverbaende/deutschewandertage/index.html Erinnerungsstücke von Wandertagen
 https://www.weltweit-urlaub.de/foto-infothek/deutscher-wandertag/ Ausführliche Infos zu den Wandertagen ab 2000

Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine
Wandern (Deutschland)
Verkehrsveranstaltung in Deutschland
Wanderveranstaltung
Liste (Veranstaltungen)
Erstveranstaltung 1883